Il Campionato mondiale di curling femminile 2012 (denominato anche Ford World Women's Curling Championship per motivi di sponsorizzazione) è stato la 34ª edizione del torneo. Si è disputato a Lethbridge, in Canada, dal 17 al 25 marzo 2012. La Svizzera ha conquistato il titolo per la terza volta, battendo in finale la Svezia campione uscente.

Squadre qualificate 

*Lancia per terza

Girone all'italiana

Classifica

Risultati

Sessione 1 
17 marzo 2012, ore 14:00 UTC-7

Sessione 2 
17 marzo 2012, ore 19:00 UTC-7

Sessione 3 
18 marzo 2012, ore 9:00 UTC-7

Sessione 4 
18 marzo 2012, ore 14:30 UTC-7

Sessione 5 
18 marzo 2012, ore 19:30 UTC-7

Sessione 6 
19 marzo 2012, ore 9:00 UTC-7

Sessione 7 
19 marzo 2012, ore 14:00 UTC-7

Sessione 8 
19 marzo 2012, ore 19:00 UTC-7

Sessione 9 
20 marzo 2012, ore 9:00 UTC-7

Sessione 10 
20 marzo 2012, ore 14:00 UTC-7

Sessione 11 
20 marzo 2012, ore 20:00 UTC-7

Sessione 12 
21 marzo 2012, ore 9:00 UTC-7

Sessione 13 
17 marzo 2012, ore 14:00 UTC-7

Sessione 14 
21 marzo 2012, ore 19:00 UTC-7

Sessione 15 
22 marzo 2012, ore 9:00 UTC-7

Sessione 16 
22 marzo 2012, ore 14:00 UTC-7

Sessione 17 
22 marzo 2012, ore 19:00 UTC-7

Spareggio 
23 marzo 2012, ore 14:00 UTC-7

Fase finale

Play-off 1ª-2ª 
23 marzo 2012, ore 19:00 UTC-7

Play-off 3ª-4ª 
24 marzo 2012, ore 13:00 UTC-7

Semifinale 
24 marzo 2012, ore 18:00 UTC-7

Finale 3º/4º posto 
25 marzo 2012, ore 9:00 UTC-7

Finalissima 
25 marzo 2012, ore 16:30 UTC-7

Campione

Collegamenti esterni
 

2012
Curling nel 2012